Sezóna 2009 byla druhá sezóna klubu FK Krasnodar v jeho historii. Klub působil v První divizi, 2. ruské fotbalové lize, kde skončil na 10. místě.

Sezóna 
Krasnodar odehrál sezónu v čele s hlavním trenérem Nurbijem Chakunovem. Po nečekaném postupu kvůli neúčasti některých klubů z Druhé divize klub vybojoval ve své první sezóně v První divizi 10. místo.

V ruském poháru byl Krasnodar nasazen do 5. kola proti FK Černomorec Novorossijsk. Zápas skončil výhrou Býků 1:0 v prodloužení. V 6. kole dostal moskevský Sparak, na domácím hřišti Krasnodar podlehl 1:2.

Utkání

Ligová utkání

Pohárová utkání 
 5. kolo

 6. kolo

Konečná tabulka 
Zdroj:

Hráčské statistiky

Reference 

09
Fotbal v Evropě v roce 2009
Sport v Rusku v roce 2009
Sezóny fotbalových klubů